Jerry Butler (1951) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Jerry Butler (1939) – cantante e politico statunitense
 Jerry Butler (1957) – giocatore di football americano statunitense
 Jerry Butler (1959-2018) – attore pornografico statunitense